Wintermelodie ist der Titel von:
 Wintermelodie (1947), österreichisch-französischer Film von Eduard Wieser aus dem Jahr 1947
 Wintermelodie (1957), deutscher Kurzdokumentarfilm von H. W. Kolm aus dem Jahr 1957